Topli Do (Pirot), een plaats in de Servische gemeente Pirot
 Topli Do (Surdulica), een plaats in de Servische gemeente Surdulica